Hausmeister bezeichnet: 
 Hausmeister, eine mit der technischen Verantwortung für ein Haus betraute Person

Hausmeister ist der Familienname folgender Personen:
 Jacob August Hausmeister (1806–1860), Konvertit und Judenmissionar
 Max Hausmeister (* 1839), jüdischer Bankier
 Ruth Hausmeister (1912–2012), deutsche Schauspielerin

Kunstfiguren:
 Der Hausmeister, Theaterstück von Harold Pinter
 Der Hausmeister (1973), Fernsehfassung einer Münchner Theaterinszenierung von August Everding
 Hausmeister Krause – Ordnung muss sein, deutsche Comedyserie
 Die Hausmeisterin, deutsche Fernsehserie

Siehe auch:
 Concierge
 Hausmeier